

События 
 Впервые опубликована Вторая симфония Бетховена.
 Французский композитор Никола Далейрак награждён Орденом Почётного легиона.

Произведения 

 Людвиг ван Бетховен — Соната для фортепиано № 22 Фа мажор, соч. 54.
 Франц Данци — Соната для фортепиано и валторны № 1 Ми-бемоль мажор, соч. 28.
 Гаспаре Спонтини — опера «Мильтон» ().
 Луи Шпор — концерт для скрипки № 2 Ре минор, соч. 2.

Родились 
 16 января — Карл Кребс (), немецкий композитор и дирижёр.
 14 марта — Иоганн Штраус (отец) (), австрийский композитор и дирижёр.
 30 марта — Соломон Зульцер (), австрийский композитор и педагог.
 4 апреля — Йозеф Фишхоф (), австрийский пианист и музыкальный педагог.
 31 мая — Луиза Фарранк (), французская пианистка, композитор и педагог.
 1 июня — Михаил Иванович Глинка, русский композитор.
 17 июля — Карл Фердинанд Беккер (), немецкий скрипач, органист и музыкальный критик.
 14 ноября — Генрих Дорн (), немецкий композитор и дирижёр.
 5 декабря — Александр Олимпиевич Бантышев, русский оперный певец, тенор.
 дата неизвестна — Жорж Кретьен Бакман (), бельгийский кларнетист, музыкальный мастер и педагог.

Скончались 
 28 марта или 29 марта — Иван Евстафьевич Хандошкин, русский скрипач, композитор и педагог.
 16 июня — Иоганн Адам Хиллер (), немецкий композитор, педагог и музыкальный критик, руководил симфоническим обществом «Любительские концерты» в Дрездене (родился 25 декабря 1728).
 24 августа — Валентин Адамбергер (), немецкий оперный певец, тенор (родился 6 июля 1743).
 19 ноября — Пьетро Алессандро Гульельми (), итальянский оперный композитор (родился 9 декабря 1728).
 23 ноября — Джованни Джорновичи (, ), итальянский скрипач и композитор хорватского происхождения.
Дата неизвестна —
 Джоаккино Кокки (), итальянский композитор и капельмейстер.
 Анна Брита Венделиус (), шведская художница и непрофессиональная певица, член Шведской Королевской академии музыки (родилась в 1741).

См. также

Примечания